Ez a szócikk a 2021-es Roland Garros női páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A címvédő a Babos Tímea–Kristina Mladenovic magyar–francia páros volt, de Mladenovic ebben az évben nem indult párosban a tornán. A négyszeres páros Grand Slam-tornagyőztes Babos Tímea párja ebben az évben a háromszoros páros Grand Slam-bajnok Vera Zvonarjova, és a hetedik kiemeltként indulhattak, de már az első fordulóban kiestek.

A győzelmet a cseh Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková páros szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–2 arányban legyőzték az amerikai Bethanie Mattek-Sands és a lengyel Iga Świątek párosát. A cseh kettősnek ez volt a második Roland Garros elsősége, és egyben a harmadik közösen elnyert Grand Slam-trófeájuk. Krejčíková ezzel a páros világranglista élére, míg Siniaková a második helyre került.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4 csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla

N2